Grand Prix d'Alger peut désigner :

 le Grand Prix international de la ville d'Alger, course cycliste à étapes organisée depuis 2004
 le Grand Prix automobile de l'Algérie,  Grand Prix automobile organisé de 1928 à 1937